Бел Геддес () — английская фамилия. 
 Бел Геддес, Барбара (1922—2005) — американская актриса.
 Бел Геддес, Норман (1893—1958) — американский театральный и промышленный дизайнер.